Банниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Банниковское сельское поселение — входит в Каргапольский район

Тюменская область 
 Банниковское сельское поселение — входит в Абатский район